Новоми́рненский — посёлок в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 83 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Третье отделение совхоза «Медвеженский» переименован в посёлок Новомирненский.

До 16 марта 2020 года Новомирненский входил в состав сельского поселения Медвеженский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 64 %, цыгане — 27 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)